Степанов, Владимир Васильевич:
 Степанов, Владимир Васильевич (1934—2019) — советский и российский юрист.
 Степанов, Владимир Васильевич (род. 1935) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике.